Sibir Energy é uma companhia petrolífera sediada em Londres e Moscou, subsidiaria do grupo Gazprom Neft.

História 
A companhia foi estabelecida em 1996, principalmente com explorações para a Sibéria.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da Rússia

Ligações externas

Empresas da Rússia